Fukushima peut désigner :

Toponyme

Au Japon 
 Fukushima, préfecture située sur la côte Est du pays.
 Fukushima, ville  située dans la préfecture du même nom.
 Fukushima, ville  située dans la préfecture de Hokkaidō.
 Fukushima-ku, un des arrondissements d'Osaka.
 Fukushima, gare de la préfecture de Fukushima.
 Fukushima, gare à Osaka.
 Fukushima-juku, trente-septième des soixante-neuf stations du Nakasendō et cinquième des onze stations du Kisoji à Kiso.
 Centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, dans la préfecture de Fukushima.
 Centrale nucléaire de Fukushima Daini, dans la même préfecture.
 Université de Fukushima, dans la ville de Fukushima.

Hors du Japon 
 Mont Fukushima, un sommet d'Antarctique

Astronomie 
 (3915) Fukushima, astéroïde.

Patronyme 

 Fukushima Masanori, (1561-1624), daimyō japonais de Toyotomi Hideyoshi ;
 Genishi Fukushima, (1911-1994), arbitre de football japonais ;
 Kikujirō Fukushima (né en 1921), photographe japonais ;
 Kazuo Fukushima (né en 1930), compositeur japonais ;
 Mizuho Fukushima (née en 1955), femme politique japonaise ;
 Shinichi Fukushima (né en 1971), coureur cycliste japonais ;
 Koji Fukushima, (né en 1973), coureur cycliste japonais ;
 Rila Fukushima (née en 1980), mannequin et actrice japonaise.
 Yuki Fukushima (née en 1993), joueuse de badminton japonaise ;
 Shihomi Fukushima (née en 1995), escrimeuse japonaise ;

Voir aussi 
 
 Accident nucléaire de Fukushima, qui a touché principalement la centrale de Fukushima Daiichi après le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku.
 Fukushima mon amour, un film allemand sorti en 2016, réalisé par Doris Dörrie.

Patronyme japonais